

Новотроїцьке — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Новотроїцьке — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область

Новотроїцьке — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Новотроїцьке — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Новотроїцьке — присілок, Кізнерський район, Удмуртія
 Новотроїцьке — село, Мішкинський район, Башкортостан
 Новотроїцьке — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область
 Новотроїцьке — село, Октябрський район, Оренбурзька область
 Новотроїцьке — присілок, Совєтський район, Марій Ел
 Новотроїцьке — село, Старошайговський район, Мордовія
 Новотроїцьке — село, Ульчський район, Хабаровський край
 Новотроїцьке — присілок, Федоровський район, Башкортостан
 Новотроїцьке — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Новотроїцьке — село, Частоозерський округ, Курганська область
 Новотроїцьке — село, Чишминський район, Башкортостан
 Новотроїцьке — село, Шабалінський район, Кіровська область

Селище міського типу:
 Новотроїцьке — Донецька область, Волноваський район
 Новотроїцьке — Херсонська область, Генічеський район
Села:
 Новотроїцьке — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Новотроїцьке — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Новотроїцьке — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Новотроїцьке — Донецька область, Покровський район, Шахівська сільська громада
 Новотроїцьке —  Донецька область, Покровський район, Покровська міська громада
 Новотроїцьке — Запорізька область, Бердянський район
 Новотроїцьке — Запорізька область, Запорізький район
 Новотроїцьке — Запорізька область, Запорізький район, Комишуваська селищна громада
 Новотроїцьке — Одеська область, Березівський район
 Новотроїцьке — Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна громада
 Новотроїцьке — Харківська область, Ізюмський район
 Новотроїцьке — Харківська область, Лозівський район